Gabrielsson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antalpersoner bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Gabrielsson 3 137
 Gabrielson 115
Tillsammans blir detta 3 252 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Gabriels son.

Personer med efternamnet Gabrielsson eller med varianter av detta namn

 Alf Gabrielsson (född 1936), musikpsykolog, professor
 Arvid Gabrielson (1879–1972), språkforskare
 Assar Gabrielsson (1891–1962), företagsledare, initiativtagare till AB volvo
 Astrid Gabrielsson
 Börje Gabrielsson  (1896–1972), företagsledare i Astra
 Carl Olof Gabrielson (1912–1979), kemiingenjör
 Claes Gabrielson, fotograf 
 Erik Gabrielson (1883–1949), ämbetsman
 Erik Gabrielsson (1913–1993), maskiningenjör och företagsledare
 Eva Gabrielsson (född 1953), arkitekt
 Gunnar Gabrielsson (1891–1981), sportskytt
 Göran Gabrielsson (född 1962), komiker och imitatör
 Hans Åke Gabrielsson (född 1948), regissör och manusförfattare
 Hjalmar Gabrielson (1876–1949), konstsamlare och mecenat
 Ida Gabrielsson (född 1981) ,politiker, vändsterpartist
 Ingemar Gabrielsson (1921–2014), musikadministratör, organist och professor
 Jan Gabrielsson (1923–1994), journalist
 Karl Johan Gabrielsson (1861–1901), diktare, journalist och socialdemokrat
 Kim Gabrielson
 Lars Gabrielsson
 Lennart Gabrielsson
 Lennart Gabrielsson (politiker)
 Lisbet Gabrielsson
 Mats Gabrielsson
 Nils Gabrielsson
 Olof Gabrielson (1912–1980), mineralog och geokemist
 Samuel Gabrielsson (1881–1968), präst och poet
 Stig Gabrielson
 Thobias Gabrielsson
 Thomas W. Gabrielsson
 Tomas Gabrielsson
 Ulla M. Gabrielsson

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn